Erechtheus (Oudgrieks: Ἐρεχθεύς) was de legendarische - vijfde of zesde? - koning van Attica. In de Griekse sagen wordt hij herhaaldelijk verward met Erichthonius, met wie hij wellicht oorspronkelijk vereenzelvigd werd.

Erechtheus werd beschouwd als een zoon van Hephaistos en Gaia of - volgens andere bronnen - van Pandion I en Zeuxippe. Hij trouwde met Praxithea, die hem drie zonen en drie dochters schonk. Tijdens zijn bewind werd Athene bedreigd door Thraciërs en andere invallers onder aanvoering van Eumolpos. Op aanraden van het orakel van Delphi zou Erechtheus toen zijn eigen dochter Chthonia aan de goden van de onderwereld hebben geofferd. Deze daad bezorgde de Atheners uiteindelijk de overwinning.

Na zijn dood werd Erechtheus samen met Athena en Poseidon op de Atheense akropolis vereerd in het naar hem genoemde Erechtheum, waarin zich volgens de overlevering ook zijn graf bevond.

Stamboom

Mythische koning van Athene